Тубутама има више значења:

 Општина Тубутама (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Тубутама (Тубутама, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику